Списак градова у Суринаму са више од 1.500 становника:

Референце 

Суринам
Суринам